Schnittkraft steht für:

 Gegen-Kräfte beim Freischneiden, siehe Schnittreaktion
 Schnittkraft (Spanen), Komponente der Zerspankraft bei zerspanenden Fertigungsverfahren

Siehe auch:
 spezifische Schnittkraft (Zerspankraft)